Espace est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut se référer à :
 espace, en philosophie, avec le temps, un concept majeur de la métaphysique ;
 espace, une notion générale relative aux étendues, abstraites ou concrètes ;
 cette notion est particulièrement détaillée en mathématiques (espace vectoriel, espace topologique, espace  compact, etc.) ; voici une liste plus complète ;
 espace, aux échecs, l'aire de jeu formée par les 64 cases de l'échiquier ;
 espace, en cosmologie, la partie de l’Univers au-delà de l’atmosphère ;
science spatiale ;
 industrie spatiale ;
 , une dimension fictive parallèle à l’espace ;
 espace, en sciences sociales, le territoire étudié par la géographie, dans le domaine des sciences sociales ;
 espace scénique, au théâtre ;
 espace (mot féminin), un caractère en typographie ;
 barre d'espace, la touche correspondante la plus longue du clavier en informatique ;
 Espace, une revue canadienne s'intéressant aux pratiques artistiques associées à la notion de spatialité ;
 Espaces, une revue française consacrée à l’aviation ;
 Espace(s), revue française éditée par le C.N.E.S. ;
 Renault Espace, une automobile commercialisée par Renault ;
 Radio Espace, une station de radio lyonnaise ;
 Espace, un complexe de spectacle à Thiers.
 Espace, un épisode de la série télévisée X-Files